Le terme Élingue peut désigner :
 Élingue, un accessoire servant au levage ou à l'arrimage de charges;
 Élingue de retenue (holdback), un raccord qui retient un avion sur le point d'être lancé d'un porte-avions
 Élingue, un genre de poissons aussi appelés lingues ou juliennes.

Notes et références